Cellepora är ett släkte av mossdjur. Cellepora ingår i familjen Celleporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Cellepora